Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas
 Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento — Goiás
 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Informação de Belo Horizonte
 Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo
 Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento (Porto Alegre)
 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ver também 
 Secretaria de Estado